Pedro z Urgellu (portugalsky D. Pedro Sanches, D. Pedro de Portugal ou D. Pedro I de Urgel, 1187, Coimbra – 2. června 1258) byl hrabě z Urgellu, syn portugalského krále Sancha I. a aragonské princezny Dulce.

Portugalský princ námezdným žoldákem 
Druhorozený syn Pedro se po otcově smrti v březnu 1211 snažil staršímu Alfonsovi II. zamezit v nástupu na trůn. Pletichy se mu nezdařily a dokonce se obrátily proti němu. Byl donucen odejít do exilu. Živil se jako námezdný žoldák, v letech 1216–1228 bojoval ve službách Almohadů někde v Maroku.

Roku 1229 se Pedro oženil s dědičkou urgellského hrabství Aurembiaix a stal se tak na dva roky hrabětem z Urgellu, protože manželka roku 1231 zemřela. Manželství bylo bezdětné. Jako člen královského aragonského dvora prokázal králi Jakubovi jisté služby a tak byl odměněn vládou nad Mallorkou. Zúčastnil se dobývání Valencie a Ibizy. Měl dva levobočky.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Burgundové
Portugalští infanti
Hrabata z Urgellu
Středověcí žoldnéři
Narození v Coimbře
Narození v roce 1187
Úmrtí v roce 1258
Muži
Úmrtí 2. června